Va (volk), een etnische groep in de Volksrepubliek China.

Va, VA of va kan de afkorting zijn van:
Virtueel analoge synthesizer, een aanduiding van bepaalde synthesizers
De staat Virginia (staat) in de Verenigde Staten van Amerika
De IATA-code voor Volare Airlines (Italië)
.va, de ISO-landcode en top-level-domain van Vaticaanstad
Voltampère, de eenheid voor schijnbaar vermogen
VA Software
United States Department of Veterans Affairs